Giacomo Conti – aristocratico italiano
 Giacomo Conti (XVIII secolo) – giurista e religioso italiano
 Giacomo Conti (1813-1888) – pittore italiano
 Giacomo Conti (1920) – calciatore italiano
 Giacomo Conti (1918-1992) – bobbista italiano
 Giacomo Conti (1957) – politico italiano
 Giacomo Conti (1999) – calciatore sammarinese